USS Bougainville — кораблі ВМС США.

 USS Bougainville (CVE-100) — ескортний авіаносець США типу «Касабланка». На службі протягом 1944-1960 років. Пущений на злам.
 USS Bougainville (LHA-8) — планований універсальний десантний корабель типу «Америка». Очікується вступ у стрій до 2024 року

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни